Apia peut désigner :

 le nom d'une ville du pacifique Apia, capitale des Samoa ;
 une municipalité de Colombie Apía ;
 un cratère d’impact Apia ;
 le Cyclone d'Apia, un cyclone tropical ;
 le nom de la péninsule du Péloponnèse avant l'attribution de ce nom.